Protodorvillea är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Pettibone 1961. Protodorvillea ingår i familjen Dorvilleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Protodorvillea